El Samsung Galaxy J4 es un teléfono inteligente fabricado, desarrollado y comercializado por Samsung Electronics. Fue lanzado en mayo de 2018. Tiene un sistema operativo Android 8.0.0 Oreo.

Especificaciones

Hardware 
El Galaxy J4 se alimenta de SoC Exynos 7570 que incluye una CPU ARM Cortex-A53 con cuatro núcleos a 1,4 GHz, un GPU ARM Mali-T720 MP2 de 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno expandible hasta 256 GB a través de una tarjeta microSD.

Tiene una pantalla Super AMOLED de 5,5 pulgadas con una resolución de 720 × 1280 píxeles y una densidad de 267 ppi que está protegida por 2.5D Glass. La cámara trasera de 13 MP con una apertura f/1.9, autofoco, flash LED, panorama y modo HDR. La cámara frontal cuenta con 5 MP y apertura f/2.2.

Software 
El Galaxy J4 se envía con Android 8.0 Oreo y la interfaz de usuario Experience de Samsung.

Referencias 

Dispositivos Android
Samsung Galaxy
Teléfonos móviles introducidos en 2018